Переход (фильм, 1940) — фильм Александра Иванова.
 Переход (фильм, 1979) (ориг. «The Passage») — фильм Дж. Ли Томпсона.
 «Переход» или «Проход» (фильм, 1986) (фр. «Le Passage») — фильм Рене Манзора.
 Переход (фильм, 1995) — короткометражный фильм Максима Смирнова.
 Переход (фильм, 2007) — короткометражный фильм Александра Макова.